Magyar Színház, a Budapest VII. kerület Izabella (1964-től Hevesi Sándor) tér 4. alatt 1897-ben épített színházépület, amit többször átépítettek és több társulat is játszott benne
Magyar Színház vagy Pesti Magyar Színház, 2000 óta az 1836–1837-ben alapított első magyar nemzeti állandó színház, ami 1840–2000 között Nemzeti Színház néven játszott, és 1966 óta a Budapest VII. kerületi Hevesi Sándor téren működik
Magyar Színház, az 1897-ben a Rákosi-Beöthy család által alapított magánszínház (1948-as államosításáig), Budapest VII. kerület Izabella tér 4. alatt
Magyar Színház a Nemzeti Színház kamaraszínháza 1948–1951 között, Budapest VII. kerület Izabella tér 4. alatt
Magyar Színház, Kolozsvár
Magyar Színház, az 1982-ben Varga László által alapított New York-i Magyar Színház és Művész Egyesület

Hasonló
Új Magyar Színházak
Állami Magyar Színházak
Magyar Területi Színház Komárom
Magyar Színházi Intézet